KBC peut désigner :
 Kenya Broadcasting Corporation le service public de radio et de télévision du Kenya ;
 KBC, une chaîne de télévision algérienne ;
 KBC, un groupe financier belge ;
 KBC ,le nom d’un fabricant de casques de moto ;
 KBC, un des membres du groupe français PZK. Il fait aussi partie d'un autre groupe, Pumpies Voyagerz.